Drowning Pool е четвърти студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 27 април 2010 г. от Eleven Seven Music. Албума заема 35-о място в класацията Билборд 200.

Състав 
 Раян Маккомбс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2010 година